Golden Ocean Group — норвежская судоходная компания, зарегистрированная на Бермудских островах.

История 
Компания основана в 2004 году. 15 декабря того же года выходит на Фондовую биржу Осло.

Компания сегодня 
Golden Ocean Group располагает флотом (в собственности и аренде), суммарный дедвейт которого превышает 6,1 млн тонн (56 судов различных классов). В большей степени компания ориентируется на перевозку насыпных грузов.

Компания ведёт свою деятельность через управляющую компанию Golden Ocean Group Management AS.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Судоходные компании Норвегии
Судоходные компании Бермудских Островов